Segunda División 2014/2015 – 84. edycja tych rozgrywek w historii. Wzięły w nich udział 22 drużyny. Pierwszy mecz rozegrano 23 sierpnia 2014, natomiast ostatni – 7 czerwca 2015.

Mistrzem został Real Betis, do wyższej klasy rozgrywkowej awansowały również Sporting Gijón (bezpośrednio) i UD Las Palmas (po barażach). Do Segunda División B spadły Racing Santander, Recreativo Huelva, CE Sabadell FC i FC Barcelona B.

7 sierpnia 2014, zgodnie z decyzją podjętą przez LFP, Real Murcia (4. miejsce w sezonie 2013/2014) został zdegradowany do niższej klasy rozgrywkowej z powodu braku płynności finansowej. Dzięki temu utrzymała się drużyna z 19. miejsca – CD Mirandés.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=12|

Wyniki

Baraże o Primera División 
Po zakończeniu sezonu rozegrany zostano turniej barażowy o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej Hiszpanii na sezon 2015/2016. Wzięły w nim udział drużyny z miejsc 3–6. Pary pierwszej rundy utworzono według klucza 3–6 i 4–5 – ich zwycięzcy rozegrali decydujący dwumecz o awans, który uzyskał UD Las Palmas.

* Zwycięstwo dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe.

Stadiony

Przypisy

Zobacz też 
 Segunda División
 Primera División (2014/2015)

Linki zewnętrzne 
 Liga Nacional de Fútbol Profesional 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w Hiszpanii
2015 w Hiszpanii